GWV steht als Abkürzung für:
 Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH, ehemaliger Erdgas-Grundversorger in der Region Fulda
 Geldwerter Vorteil (gwV) beziehungsweise Sachbezug
 Gemeinschaftswasserwerk Volmarstein, Wasserwerk an der Ruhr in der Stadt Wetter (Ruhr) in Nordrhein-Westfalen
 Graupner-Werke-Verzeichnis, siehe Christoph Graupner
 Gruppe Württembergischer Verleger, Eigenbezeichnung einer Kooperation (Verlagsgruppe) zahlreicher selbständiger Zeitungsverlage mit Hauptverbreitungsgebiet im östlichen und mittleren Teil von Baden-Württemberg
 GWV Fachverlage, siehe Springer Fachmedien Wiesbaden#Geschichte

Abkürzung